El nombre Sun Yi puede referirse a las siguientes personas:

Sun Yi, actriz china;
Sun Yi, yudoca china.